

Cinema 
Codice Hays – codice di regolamentazione della produzione cinematografica statunitense

Geografia 
 Antartide
Ghiacciaio Hays – ghiacciaio della Terra di Enderby
Hays Mountains – gruppo montuoso facente parte dei Monti della Regina Maud

 Francia
Les Hays – comune situato nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea

 Stati Uniti d'America
Hays – census-designated place della contea di Wilkes, Carolina del Nord
Hays – capoluogo della contea di Ellis, Kansas
Hays – census-designated place della contea di Blaine, Montana
Hays – città della contea di Hays, Texas

Persone
Anna Mae Hays – generale statunitense
Charles Hays – politico statunitense
Charles Melville Hays – imprenditore statunitense
Kathryn Hays – attrice statunitense
Margaret G. Hays – illustratrice, fumettista, poetessa e autrice di letteratura per l'infanzia statunitense
Richard Hays – teologo e biblista statunitense
Robert Hays – attore statunitense
Todd Hays – ex bobbista e artista marziale misto statunitense
William Harrison Hays – politico statunitense